Hillsborough peut faire référence à plusieurs lieux dans le monde :

 Hillsborough, village canadien du Nouveau-Brunswick.
 Paroisse d'Hillsborough, district de services locaux situé dans la même province.

 Hillsborough (Angleterre)
 Hillsborough (Irlande du Nord) dans le comté de Down

 Hillsborough, une ville de la Grenade
 Hillsborough, une banlieue de la cité d'Auckland dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.
 Hillsborough dans la région de Canterbury: banlieue de la ville de Christchurch dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande 
 Baie du Hillsborough en Antarctique
 Hillsborough, fleuve de Floride.

 Hillsborough (Californie)
 Hillsborough (Caroline du Nord)
 Hillsborough, ville du comté de Hillsborough (New Hampshire).

Autres 
 Tragédie de Hillsborough, survenue le  en Angleterre,
 Hillsborough, téléfilm de Charles McDougall sur la tragédie. 
 Stade de football de Hillsborough